Dr. Dre
 André Benjamin
 badanie per rectum (ang. digital rectal examination)